Bellinghoven steht für:

 Bellinghoven (Erkelenz), Ortsteil von Erkelenz
 Bellinghoven, rheinländisches Adelsgeschlecht mit Stammsitz Bellinghoven im Kreis Kleve
 Schloss Bellinghoven, Schloss im Kreis Kleve
 Haus Bellinghoven, Rittergut in Nieukerk
 Christina Bellinghoven (* 1988), deutsche Fußballerin
 Bellinghover Meer, Naturschutzgebiet in Hamminkeln

Siehe auch
 Bölinghoven